Jméno a příjmení Jim McGovern nosí více osobností:

 Jim McGovern (americký politik) (* 1959) – americký politik
 Jim McGovern (britský politik) (* 1956) – britský politik
 Jim McGovern (golfista) (* 1965) – americký golfista